Latmos peut désigner :
 le mont Latmos, le nom d'une montagne de la région de Carie, en Asie Mineure, dans l'Antiquité. Il s'agit de l'actuel Beşparmak Dağı. Le mont Latmos est notamment le lieu du mythe des amours du berger Endymion et de la déesse Séléné.
 LATMOS, acronyme du Laboratoire atmosphères, milieux, observations spatiales, un laboratoire de recherche français.